Feinman ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Feinmann (* 1957), argentinischer Journalist, Kolumnist und  Rechtsanwalt
 José Pablo Feinmann (1943–2021), argentinischer Philosoph und Schriftsteller